Ties (personage), personage in film Volle Maan (2002), gespeeld door Daan Schuurmans
Ties Kruize, Nederlandse hockeyer
Family Ties, Amerikaanse comedyserie
Ties Mellema, Nederlands saxofonist
Ties (voornaam)